Solarnia, village de la voïvodie d'Opole.
 Solarnia, village du powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie.
 Solarnia, village du powiat de Mikołów, dans la voïvodie de Silésie .